Борис Сапунов:
 Сапунов, Борис Викторович (1922—2013) — советский и российский историк.
 Сапунов, Борис Семёнович (1938—2006) — амурский археолог, историк и педагог.